Hüttenrauch bezeichnet:
 Hüttenrauch, Stäube in der Metallurgie
 Hüttenrauch, Droge aus Arsen(III)-oxid

Hüttenrauch ist der Familienname folgender Personen:
 Roland Hüttenrauch (1928–2006), ehem. Vorstand der Stiftung Warentest
 Willy Hüttenrauch (1909–1996), DDR-Politiker